Zimne – wieś w województwie łódzkim
 Zimne – czasami spotykana nazwa dla wsi Zimno w rejonie rejonie włodzimierskim obwodu wołyńskiego Ukrainy
 Zimne – szczyt górski w Górach Leluchowskich
 Zimne – potok, dopływ Popradu